Afonso Alvarez Guerreiro (...–1577) – poeta portoghese
 André Guerreiro Rocha (1984) – calciatore brasiliano
 Diogo Filipe Guerreiro Viana (1990) – calciatore portoghese, di ruolo attaccante
 Félix Marques Guerreiro (1950) – ex calciatore portoghese, di ruolo attaccante
 Francisco Guerreiro (1984) – politico portoghese
 Katia Guerreiro (1976) – cantante portoghese di fado
 Leandro Guerreiro (1978) – calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista
 Marcinho Guerreiro, propr. Márcio Glad (1980) – calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista
 Pedro Guerreiro de Jesus Correia (1987) – calciatore portoghese, di ruolo difensore
 Raphaël Guerreiro (1968) – ex calciatore francese, di ruolo centrocampista
 Raphaël Guerreiro (1993) – calciatore portoghese con cittadinanza francese, di ruolo difensore o centrocampista
 Roger Guerreiro (1982) – calciatore brasiliano naturalizzato polacco, di ruolo centrocampista
 Ruben Guerreiro (1994) – ciclista su strada portoghese
 Toninho Guerreiro, propr. Antônio Ferreira, detto Toninho Guerreiro (1942-1990) – calciatore brasiliano, di ruolo attaccante